Фёдор Марков:
 Марков, Фёдор Васильевич (1910—1978) — советский политик, 1-ый секретарь областного комитета КПСС в Калининграде.
 Марков, Фёдор Григорьевич (1913—1958) — Герой Советского Союза.
 Марков, Фёдор Иванович (1761—1818) — русский генерал-майор, Георгиевский кавалер.